La Base puede referirse a:
 La Base Musical, grupo de cumbia argentino fundado en 2003;
 La Base, grupo terrorista neonazi fundado en 2018;
 La Base, antiguo partido político sardo fundado en 2008;
 La Base, programa español del diario Público dirigido por Pablo Iglesias.